Die Scottish Football League Division Two wurde 1930/31 zum 32. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 32. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1930/31 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Third Lanark, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Dundee United den Aufstieg in die Division One sicherte. Der FC Clydebank zog sich am Saisonende zurück.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1930/31 bei statto.com

Fußballsaison 1930/31
1930 31